Televisie
.tv, het achtervoegsel van domeinnamen in Tuvalu
Technische Voorlichtingen
TV (auto), kleine vrachtauto uit Roemenië
Travestiet of travestie